Mühlbach ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Mühlbach (1963–2020), deutscher Theaterschauspieler
 Heinrich von Mühlbach (1795–1848), preußischer Major
 Kathrin Mühlbach (* 1992), deutsche Tischtennisspielerin
 Luise Mühlbach (1814–1873), deutsche Schriftstellerin
 Paul Mühlbach (1849–1908), preußischer Stadtbaurat

Mühlbach steht für:
 Schloss Mühlbach, in der Katastralgemeinde Mühlbach von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Schloss Mühlbach (Karlstadt), im Stadtteil Mühlbach (Karlstadt) von Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern

 Mühlbach am Hochkönig, Gemeinde im Salzburger Land
 Mühlbach (Südtirol), Gemeinde in Italien

Mühlbach ist der Name folgender Orts- und Gemeindeteile:

in Deutschland:
 Mühlbach (Altenglan), Ortsteil der Gemeinde Altenglan, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Bad Neustadt an der Saale), Pfarrdorf der Stadt Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Mühlbach (Dietfurt an der Altmühl), Pfarrdorf der Gemeinde Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Mühlbach (Elbgrund), Ortsteil von Elbgrund, Gemeinde Elbtal, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Mühlbach (Eppingen), Stadtteil und Dorf von Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Mühlbach (Großkarolinenfeld), Einöde der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlbach (Karlstadt), Pfarrdorf der Stadt Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Mühlbach (Kempten), Einöde der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Mühlbach (Kiefersfelden), Dorf der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlbach (Lampertswalde), Ortsteil der Gemeinde Lampertswalde, Landkreis Meißen, Sachsen
 Mühlbach (Lenggries), Dorf der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Mühlbach (Müglitztal), Ortsteil der Gemeinde Müglitztal, Landkreis Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Mühlbach (Neuenstein), Ortsteil der Gemeinde Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Mühlbach (Schemmerhofen), Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Selb), Dorf der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Mühlbach (Vachendorf), Weiler der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mühlbach (Wurzen), Ortsteil der Stadt Wurzen, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Mühlbach im Bruch, Ortsteil von Bruchmühlbach-Miesau, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Mühlbach im Rosental, Katastralgemeinde von Sankt Jakob im Rosental, Kärnten
 Mühlbach (Gemeinde Rennweg), Ortschaft von Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Mühlbach (Gemeinde Bad Großpertholz), Katastralgemeinde von Bad Großpertholz, Niederösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Niederösterreich
 Mühlbach am Manhartsberg, Ort und Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, Niederösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Altmünster), Katastralgemeinde von Altmünster, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Attersee), Katastralgemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Garsten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft der Gemeinde Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft der Gemeinde Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Mühlbach (Gemeinde Wilhering), Ortschaft der Gemeinde Wilhering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Mühlbach im Pinzgau, Ortschaft und Katastralgemeinde (Mühlbach) von Bramberg am Wildkogel, Land Salzburg
 Mühlbach (Gemeinde Anthering), Ortsteil von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Mühlbach (Gemeinde Dorfgastein), Ortsteil bei Dorfgastein, Pongau, Land Salzburg
 Mühlbach (Gemeinde Niedernsill), Dorf bei Niedernsill, Pinzgau, Land Salzburg
 Mühlbach (Gemeinde Obertrum), Ortschaft bei Obertrum am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Mühlbach (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

in Italien:
 Mühlbach (Algund), Fraktion der Gemeinde Algund in Südtirol, Italien
 Mühlbach (Gais), Fraktion der Gemeinde Gais in Südtirol, Italien
 Mühlbach (Sappada), Ortschaft in der Gemeinde Sappada, Italien

Mühlbach ist der deutsche (zum Teil historische) Ortsname für:
 Molenbeek (Brüssel), Stadtteil von Brüssel (Laag-Molenbeek), Belgien
 Molenbeek (Sint-Jans-Molenbeek), Gemeindeteil von Sint-Jans-Molenbeek, Belgien
 Muhlbach-sur-Bruche, Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Muhlbach-sur-Munster, Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Karsówka, Ortsteil der Gemeinde Trzebiel in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Młynowiec, Ortsteil der Stadt- und Landgemeinde Stronie Śląskie, Polen
 Sebeș, Stadt im Unterwald von Siebenbürgen, Rumänien
 Pomezí nad Ohří, Gemeinde bei Eger in Böhmen, Tschechien
 Mühlbach, 1928 bis 1945 Adlig Mühlbach, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Młynowo (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Muelpach, belegt 1198 bis 1249, Talsiedlung in Hallein, Bundesland Salzburg

Mühlbach ist der Name folgender Gewässer:

 Acherner Mühlbach oder Schwarzbach, rechter Zufluss des Rheinniederungskanals  der Acher-Rench-Korrektion bei Greffern, Gemeinde Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Aiginger Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Traun)
 Albersdorfer Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Baunach)
 Aßmannshardter Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Riß)
 Berolzheimer Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Altmühl)
 Böhringer Mühlbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Mühlbachs (zum Bodensee bei Radolfzell) bei Böhringen, Stadt Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burgkunstadter Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Main)
 Dießener Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Ammersee)
 Dittenheimer Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Altmühl)
 Dornhauser Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Altmühl)
 Emerlander Mühlbach, Mühlkanal links der Eschach (zur Aitrach) an der Emerlander Mühle, Stadtteil Aitrach, Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Erlbacher Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Altmühl)
 Eschenauer Mühlbach, rechter Oberlauf des Steinsfelder Mühlbachs bis vor Oberschwappach, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberg, Bayern
 Freilassinger Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Saalach)
 Grabenstätter Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Chiemsee)
 Haardorfer Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Donau)
 Haiminger Mühlbach, linker Zufluss des Kressenbachs (zum Sickergraben, zum Inn) bei Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Haldenwanger Mühlbach –siehe unten → Mühlbach (Iller)
 Haufenmühlbach, linker Oberlauf des Asbachs (zum Schwarzen Regen) bis Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Heglauer Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Altmühl)
 Hellinger Mühlbach, linker Zufluss der Nassach (zum Main) bei Hellingen, Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hirschauer Mühlbach, rechter Zufluss des Ehenbachs bei Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hohenreicher Mühlbach, rechter Zufluss der Zusam bei Frauenstetten, Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Käferheimer Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Saalach)
 Kaltenbacher Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Traun)
 Laubenzedeler Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Altmühl)
 Lengenwanger Mühlbach, linker Zufluss der Lobach bei Lengenwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lieferinger Mühlbach, linker Nebenfluss des Glanbachs in Salzburg, Land Salzburg
 Meinheimer Mühlbach – siehe unten → Mühlbach (Altmühl)
 Möglinger Mühlbach, linker Zufluss des Alzkanals in Trostberg und linker Abzweig der Alz bei Altenmarkt an der Alz, beide im Landkreis Traunstein, Bayern

 Mühlbach, meist Ziegelbach (Aalbach), rechter Zufluss des Aalbachs vor Uettingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Mühlbach-Altlauf, linker Zufluss des Klingbaches bei Pfarrsdorf, Gemeinde Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mühlbach (Aar), rechter Zufluss der Aar bei Oberneisen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Ach), rechter Zufluss des hier noch Gitzenbach oder Glotzenbach genannten Ach (zur Ammer) bei Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mühlbach (Ahr), linker Zufluss der Ahr, Südtirol
 Mühlbach (Ahse), linker Zufluss der Ahse unterhalb von Hohenover, kreisfreie Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Mühlbach (Aitrach), linker Zufluss der Aitrach (zur Donau) zwischen Blumberg und seinem Stadtteil Riedöschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Albach), rechter Zufluss des Albachs (zur Mittleren Aurach) beim Stadelhof, Wilhelmsdorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlbach (Altbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des kurzen Altbachs, rechter Zufluss des bis hierher Sägbach genannten Hüttenbachs vor Löwenthal, Gemeinde Weiding, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Mühlbach (Alte Dreisam), mit zahlreichen Nebennamen, Oberlauf bis Eichstetten am Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald der Alten Dreisam, die an deren Mündung bei Riegel am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen in die Dreisam mündet, beide Orte in Baden-Württemberg
 Mühlbach (Alting), tschechisch Mlýnský potok, linker Zufluss des Altings oder der Alting (zum Selbbach) entlang der böhmischen Grenze bei Mühlbach, Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Mühlbach (Altmühl) – zehn Zuflüsse der Altmühl in Bayern; siehe auch Liste der Zuflüsse der Altmühl; flussabwärts:
 Erlbacher Mühlbach oder Erlbach, rechter Zufluss bei Leutershausen, Landkreis Ansbach
 Heglauer Mühlbach, linker Zufluss bei Muhr am See, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Laubenzedeler Mühlbach, linker Zufluss nahe Laubenzedel, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Dornhauser Mühlbach, linker Zufluss nahe Dornhausen, Gemeinde Theilenhofen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Dittenheimer Mühlbach, rechter Zufluss bei Gundelsheim an der Altmühl, Gemeinde Theilenhofen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Meinheimer Mühlbach, rechter Zufluss nahe Trommetsheim, Gemeinde Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Berolzheimer Mühlbach, rechter Zufluss bei Markt Berolzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Mühlbach (Altmühl, Isenbrunn), linker Zufluss bei Isenbrunn, Gemeinde Walting, Landkreis Eichstätt
 Mühlbach (Altmühl, Unteremmendorf), rechter Zufluss in und bei Unteremmendorf, Markt Kinding, Landkreis Eichstätt, in zwei Zweigen
 Mühlbach (Altmühl, Mühlbach), linker Zufluss über ein Reststück des Ludwig-Donau-Main-Kanals bei Mühlbach, Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Mühlbach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer (zum Ammersee) bei Ettaler Mühle, Gemeinde Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern; Abzweig der Kleinen Ammer
 Mühlbach (Ammersee) – zwei Zuflüsse des Ammersees im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern:
 Dießener Mühlbach, Zufluss bei Dießen
 Mühlbach (Ammersee), Zufluss bei Utting am Ammersee
 Mühlbach (Alz) – siehe oben → Möglinger Mühlbach
 Mühlbach (Amper) – fünf Zuflüsse der Amper in Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Amper, Olching), rechter Teilungsarm bei Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Mühlbach (Amper, Hebertshausen), Rest eines linken Teilungsarms bei Hebertshausen, Landkreis Dachau
 Mühlbach (Amper, Haimhausen), rechter Teilungsarm bei Haimhausen, Landkreis Dachau
 Mühlbach (Amper, Allershausen), linker Zufluss in Allershausen, Landkreis Freising; linker Mündungsarm der Glonn
 Mühlbach (Amper, Moosburg an der Isar), rechter Zufluss bei Moosburg an der Isar, Landkreis Freising; linker Abzweig des Moosbachs
 Mühlbach (Asbach) – siehe oben → Haufenmühlbach
 Mühlbach (Badlgrabenbach)  , rechter Zufluss des Badlgrabenbaches bei Badl, Gemeinde Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mühlbach, Oberlaufname in der Gemarkung von Eglingen, Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg des Bauernbachs, rechter Zufluss der Kessel zwischen Amerdingen, Landkreis Donau-Ries und Zoltingen, Markt Bissingen Landkreis Dillingen an der Donau, beide Orte in Bayern
 Mühlbach (Baunach) – vier Zuflüsse der Baunach im Landkreis Haßberge, Bayern; flussabwärts:
 Serrfelder Mühlbach, linker Zufluss gegenüber Neuses, Gemeinde Bundorf
 Stöckacher Mühlbach, rechter Zufluss gegenüber Schweinshaupten, Gemeinde Bundorf
 Albersdorfer Mühlbach, rechter Zufluss bei Brünn, Stadt Ebern
 Mühlbach (Baunach, Ebern), linker Teilungslauf von Specke bis gegenüber Heubach, beide Orte zur Stadt Ebern
 Mühlbach (Bayerische Schwarzach), linker Zufluss der Bayerischen Schwarzach bei Schwarzach, Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Mühlbach (Bibert) – siehe unten →Roßtaler Mühlbach
 Mühlbach (Bodensee, Friedrichshafen), nordwestlicher Zufluss des mittleren Bodensees in Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Bodensee, Immenstaad am Bodensee), nordwestlicher Zufluss des mittleren Bodensees bei Immenstaad am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Bodensee, Radolfzell), nordwestlicher Zufluss des Bodensee-Teils Zeller See in Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Booser Ach), linker Zufluss der hier noch Riedbach genannten Booser Ach (zur Schussen) bei Musbach, Gemeinde Ebersbach-Musbach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlbach, linker Seitenlauf des Böllinger Bachs auf seinem Grundelbach-Abschnitt unterhalb von Bonfeld bis zu dessen Unterer Mühle, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Breitenauer Bach), rechter Zufluss des Breitenauer Baches bei Sankt Jakob-Breitenau, Gemeinde Breitenau am Hochlantsch, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mühlbach (Brettenbach) – siehe unten → Mühlbach Süd
 Mühlbach (Brigach), linker Zufluss der Brigach bei Peterzell, Stadt Sankt Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Bruchbach), rechter Oberlauf des Bruchbachs (zum Kämpfelbach) bis vor Stein, Gemeinde Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Chiemsee) – drei Zuflüsse des Chiemsees in Oberbayern:
 Mühlbach (Chiemsee, Prien), westlicher Zufluss des Chiemsees bei Markt Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlbach (Chiemsee, Breitbrunn), nördlicher Zufluss des Chiemsees bei Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grabenstätter Mühlbach, südöstlicher Zufluss des Chiemsees bei Hirschau, Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mühlbach (Donau) – drei Zuflüsse der Donau; flussabwärts:
 Natternberger Mühlbach, mit Unterlauf Alte Isar, rechter Zufluss der Donau über einen Donau-Altarm gegenüber von Deggenau, Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haardorfer Mühlbach, rechter Zufluss in Haardorf, Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ybbser Mühlbach, rechter Zufluss in Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Mühlbach (Donau, Klein-Pöchlarn), linker Zufluss in Klein-Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Mühlbach (Donaugraben), Zufluss des Donaugrabens bei Rückersdorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Mühlbach (Drau), rechter Zufluss der Drau bei Mühlbach im Rosental, Gemeinde Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Mühlbach (Drauchenbach), rechter Zufluss des Drauchenbaches bei Süßegg, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mühlbach (Dreisam), rechter Zufluss der Dreisam nach Neuershausen, Gemeinde March, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Durlesbach), linker Oberlauf des Durlesbachs bis unterhalb von Gaisbeuren, Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-WÜrttemberg
 Mühlbach (Ehenbach) – siehe oben → Hirschauer Mühlbach
 Mühlbach (Ehrlos), rechter Zufluss der Ehrlos (zum Stehenbach) bei Emerkingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Eibenseebach), linker Seitenbach des Eibenseebachs, Gemeinde Fuschl am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Mühlbach (Elbbach), linker Zufluss des Elbbaches bei Dorchheim, Gemeinde Elbtal, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen im Westerwald
 Mühlbach (Elsengraben), rechter Zufluss des Elsengrabens (zur Donau) bei Niederachdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Mühlbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz unterhalb von Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Elz) – siehe unten bei → Mühlbach Nord
 Mühlbach (Enns), rechter Zufluss der Enns bei Oberhaus, Gemeinde Haus, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mühlbach (Erlauf), linker Nebenfluss der Erlauf bei Petzenkirchen in Niederösterreich
 Mühlbach (Erlbach), Mittellauf des Erlbachs (zur Fränkischen Rezat bei Untereschenbach) bei Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlbach (Eschach) – siehe oben → Emerlander Mühlbach
 Mühlbach (Ettersbach), rechter Oberlauf des linken Oberlaufs des Ettersbachs (zur Iller) bis Sigiswang, Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Mühlbach (Euerbach) – siehe unten → Obbacher Mühlbach
 Mühlbach, Oberlauf des Fasanenbachs (zum Sambach, zum Castellbach) bis Geesdorf, Markt Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Mühlbach (Faulenbach), linker Zufluss des Faulenbachs (zur Elta) bei Dürbheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz bei Hainersdorf, Gemeinde Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlbach (Felda) – zwei Zuflüsse der Felda, im Wartburgkreis, Thüringen; flussabwärts:
 Mühlbach (Felda, in Fischbach/Rhön), rechter Zufluss in Fischbach/Rhön, Stadt Kaltennordheim
 Mühlbach (Felda, bei Stadtlengsfeld), linker Zufluss bei Stadtlengsfeld
 Mühlbach (Feuerbach), rechter Zufluss des Feuerbachs (zur Elz) an der Elzbrücke der A 5 bei Riegel am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab vor Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mühlbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot bei der Unteren Kornberger Sägmühle, Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Flanitz), rechter Zufluss der Flanitz in Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Mühlbach (Fleischwanger Ach), rechter Zufluss der Fleischwanger Ach (zur Ostrach) im Guggenhauser Weiher bei Guggenhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Flernitzbach), rechter Zufluss des Flernitzbachs (zur Haidenaab) bei Roslas, Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Mühlbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Floresbachs (zum Mühlbach, zum Albach, zur Mittleren Aurach) bis zur Weihermühle, Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlbach (Flötzbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Flötzbachs (rechter Nebenstrang-Oberlauf des Fallbachs, zur Haidenaab) bis zur Hölzlmühle vor Ahornberg, Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mühlbach (Fochnitzbach), rechter Seitenarm des Fochnitzbaches bei Unteralm, Gemeinde Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mühlbach (Forellenbach), linker Teilungslauf des Forellenbachs bei und in Niedernhall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Fränkische Saale), rechter Nebenlauf der Fränkischen Saale innerhalb von Unterebersbach, Gemeinde Niederlauer, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Mühlbach (Friedberger Ach), linker Zufluss der Friedberger Ach nahe Scheuring, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Mühlbach, Oberlauf des Fürfelder Bachs bis in Fürfeld, rechter Oberlauf des Gründelbach-Abschnitts des Böllinger Bachs bis Bonfeld, beide Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn
 Mühlbach (Geltnach), rechter Zufluss der Geltnach durch Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Mühlbach (Glan) – zwei Zuflüsse des Glan, in Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Mühlbach (Glan, Bruchmühlbach), rechter Zufluss nahe Bruchmühlbach, Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Landkreis Kaiserslautern
 Mühlbach (Glan, Mühlbach am Glan), rechter Zufluss bei Mühlbach am Glan, Ortsgemeinde Altenglan, Landkreis Kusel
 Mühlbach (Gleinbach), rechter Seitenarm des Gleinbaches bei Kroisbach, Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Mühlbach (Gleiritsch), rechter Zufluss der Gleiritsch bei Lampenricht, Gleiritsch, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Mühlbach (Gnadensee), östlicher Zufluss in den Gnadensee genannten Teil des Bodensees bei Allensbach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Gollach), linker Zufluss der Gollach gegenüber Lipprichhausen, Gemeinde Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlbach (Grimming), linker Zufluss der Grimming bei Lessern, Gemeinde Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mühlbach (Grötschenbach), rechter Oberlauf des Grötschenbachs (zur Röslau) bei Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Mühlbach (Grundbach), linker Zufluss des hier noch Moosbach genannten Grundbachs (zum Heiterwanger See) in Bichlbach, Bezirk Reutte, Tirol
 Mühlbach (Grundlsee), auch Mühlbach IV, Zufluss des Grundlsees bei Kreuz (Gemeinde Grundlsee), Gemeinde Grundlsee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mühlbach (Haidenaab), rechter Zufluss der Haidenaab bei Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Mühlbach (Haldenbach), rechter Zufluss des Haldenbachs (zur Rems in Endersbach) in Endersbach, Stadt Weinheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Heglauer Mühlbach) – siehe unten → Oberer Mühlbach
 Mühlbach (Hengersberger Ohe) – siehe unten → Unterholzer Mühlbach
 Mühlbach (Hohlbach), linker Zufluss des Hohlbachs (zur Haidenaab) bei Markt Mantel, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Mühlbach (Hölzlebach), linker Zufluss des Hölzlebachs (zum Kraftwerkskanal Albbruck-Dogern, zum Hochrhein) bei Kiesenbach, Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut
 Mühlbach (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs (zum Schwarzbach) vor Mauschbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Humpelsgraben) – die zwei Oberläufe des Rombachs am Beginn seines Namensabschnitts Humpelsgraben bei Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, im Flusssystem des Kanzelbachs:
 Mühlbach (Dossenheim), rechter Oberlauf, läuft durch Dossenheim
 Mühlbach (Handschuhsheim), linker Oberlauf, läuft durch Handschuhsheim, Stadtkreis Heidelberg
 Mühlbach (Hundsbach), rechter Quellbach des Hundsbachs im Kohlwald (Fichtelgebirge) bei Pechtnersreuth, Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mühlbach (Hühler Ach), linker Zufluss der Hühler Ach (zur Booser Ach, zur Schussen) bei Stuben, Gemeinde Altshausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlbach bei Iffezheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg, Oberlauf des Riedkanals
 Mühlbach (Iller) – fünf Zuflüsse der Iller im Landkreis Oberallgäu und im kreisfreien Kempten, Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Iller, Altstädten), rechter Zufluss bei Altstädten, Stadt Sonthofen
 Mühlbach (Iller, Sonthofen), rechter Zufluss in Sonthofen
 Mühlbach (Iller, Lauben), linker Zufluss gegenüber Lauben
 Haldenwanger Mühlbach, rechter Zufluss bei Steigers, Gemeinde Lauben
 Mühlbach (Iller, Lautrach), linker Zufluss bei Lautrach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Mühlbach (Ilz), rechter Zufluss der Ilz bei Schneidermühl, Markt Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Mühlbach (Inn) – drei Zuflüsse des Inns; flussabwärts:
 Mühlbach (Inn, Fließ), rechter Zufluss bei Fließ, Bezirk Landeck, Tirol
 Mühlbach (Inn, Zams), rechter Zufluss in Zams, Bezirk Landeck, Tirol
 Mühlbach (Inn, Oberaudorf), mit Oberlaufname Reschmühlbach, linker Zufluss wenige Meter südlich der Innbrücke bei Oberaudorf, Landkreis Rosenheim
 Mühlbach (Insenbach), rechter Zufluss des Insenbachs bei Schloss Neuhaus, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Insinger Bach), linker Zufluss des Insinger Bachs (zum Wittigbach) bei der Hetzenmühle, Markt Bütthard, Landkreis Würzburg, Bayern
 Mühlbach (Irsen), rechter Zufluss der Irsen bei der Machtemesmühle, Ortsgemeinde Preischeid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Isar) – Zuflüsse und Nebenarme der Isar, in Bayern; siehe Liste von Zuflüssen der Isar; flussabwärts:
 Mühlbach (Isar, Untermurbach), linker Zufluss bei Untermurbach, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Mühlbach oder Aumühlbach (Isar), linker Zufluss nahe Aumühle, Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Mühlbach (Isar, Kloster Schäftlarn), linker Zufluss nach Kloster Schäftlarn, Gemeinde Schäftlarn, aber im Gemeindegebiet von Straßlach-Dingharting, beide Orte im Landkreis München, Bayern
 Mühlbach (Freimann), Teil des Gewässersystems in der Oberen Isarau, verbindet den Schwabinger Bach mit dem Garchinger Mühlbach
 Mühlbach (Isar-Werkkanal), Unterlauf des Floßkanals im Isar-Einzugsgebiet in München
 Maria-Einsiedel-Mühlbach, Nebenarm des Floßkanals im Isar-Einzugsgebiet in München
 Auer Mühlbach, Kanal im Isar-Einzugsgebiet in München
 Feldmochinger Mühlbach, im Isar-Einzugsgebiet in München
 Garchinger Mühlbach, linker Zufluss nach dem Forschungszentrum, Garching bei München, Landkreis München
 Mühlbach (Isar, Essenbach), linker Zufluss nach dem Stausee Altheim bei Ohu, Markt Essenbach, Landkreis Landshut
 Mühlbach (Itz) – siehe unten → Siemauer Mühlbach
 Mühlbach (Kahl, Alzenau), rechter Nebenarm der Kahl in Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Mühlbach (Kahl, Königshofen), rechter Nebenarm der Kahl in Königshofen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Mühlbach (Kahl, Strötzbach), linker Nebenarm der Kahl bei Strötzbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Mühlbach (Kanzach), linker Zufluss der Kanzach bei Bad Buchau, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Karrachbach), rechter Zufluss des Karrachbachs (linker Oberlauf des Kreuthbachs, zur Altmühl) vor Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlbach (Kembach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Kembachs (zum Main in Urphar) bis Kembach, beide Orte in der Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Kinzig) – vier Gewässer im Einzugsgebiet der Kinzig (zum Rhein), im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Mühlbach (Kinzig, Bollenbach), rechtsseitiger Mühlkanal vorbei an Schnellingen und Bollenbach (Haslach im Kinzigtal)
 Mühlbach oder Welschensteinacher Bach, linker Zufluss bei Steinach
 Mühlbach (Kinzig, Schönberg), rechter Zufluss zwischen Schönberg und Bergach, Stadtteilgemarkung Schwaibach, Gengenbach; Abzweig des Erlenbachs bei Zell am Harmersbach; alle Orte im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Kinzig, Gengenbach), rechtsseitiger Mühlkanal bei Gengenbach
 Mühlbach (Kirnach), linker Teilungsarm der Kirnach (zur Wertach) bei Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Mühlbach (Kleiner Regen) oder Wallerbachl, rechter Zufluss des Kleinen Regens bei Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern
 Mühlbach (Kleinsemmeringbach), linker Zufluss des Kleinsemmeringbaches bei Höferbach, Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mühlbach, Name des Oberlaufs des Klingbaches bei Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mühlbach (Kocher) – zwei Zuflüsse und Nebenarme der Kochers, in Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers; flussabwärts:
 Mühlbach (Kocher), rechter Zufluss in den nebenlaufenden Mühlkanal an der Heimatsmühle, Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Mühlbach, Unterlauf des Forellenbachs, linker Zufluss bei Niedernhall, Hohenlohekreis
 Mühlbach (Körsch), linker Nebenarm der Körsch bei Hohenheim, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Kotgraben), linker Zufluss des Kotgrabens bei Erb, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mühlbach (Krebsbach, Bodelshausen), rechter Oberlauf des Krebsbachs (zum Katzenbach, zum Neckar) bis unterhalb von Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Krebsbach, Igenhausen), linker Hauptstrang-Oberlauf des Krebsbachs (zur Paar) bis unterhalb von Igenhausen, Gemeinde Hollenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern; siehe Krebsbach (Paar)#Mühlbach
 Mühlbach (Kressenbach) – siehe oben →Haiminger Mühlbach
 Mühlbach (Krumbach), linker Zufluss des Krumbaches bei Wiel St. Oswald, Gemeinde Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mühlbach (Kropfbach), rechter Nebenlauf des Kropfbachs (zur Loisach) bei der Bartlmämühle von Buchenried, Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mühlbach (Lafnitz, Unterrohr), rechter Seitenarm der Lafnitz bei Unterrohr, Gemeinde Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlbach (Lafnitz, Wörth), rechter Seitenarm der Lafnitz bei Wörth an der Lafnitz, Gemeinde Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn bei Koppelheck (Nassau), Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Lainsitz), rechter Zufluss der Lainsitz bei Oberlainsitz (Markt St. Martin), Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Mühlbach (Lambach), rechter Zufluss des Lambach bei Haidenhöf, Gemeinde Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlbach (Landgraben) rechter Zufluss des Landgrabens (zur Weschnitz) bei Ofling, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Laufnitzbach), rechter Zufluss des Laufnitzbaches im Laufnitzgraben, Gemeinde Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mühlbach (Lech) – vier Zuflüsse des Lechs in Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Lech, Herzogsägmühle), rechter Zufluss bei Herzogsägmühle, Markt Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau
 Mühlbach (Lech, Kinsau), linker Zufluss bei Kinsau, Landkreis Landsberg am Lech
 Mühlbach (Lech, Landberg am Lech), rechter Nebenlauf in Landberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech
 Mühlbach, Oberlaufname bis unterhalb von Ellgau, Landkreis Augsburg des Mähdigrabens, linker Zufluss des Lechs gegenüber von Rain-Oberpeiching, Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, beide Orte in Bayern. Ist linker Abzweig des  Lechkanals kurz vor seiner Mündung bei Meitingen-Ostendorf, Landkreis Augsburg
 Mühlbach (Leitha), Nebenkanal der Leitha von Katzelsdorf bis Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Schwaninger Mühlbach, Abfluss des Dennenloher Sees und Zufluss des Lentersheimer Mühlbachs bei Unterschwaningen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlbach (Liesing), Kanal im Einzugsgebiet der Liesing, Wien
 Mühlbach (Lippe), Zufluss der Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Mühlbach (Lobach) – siehe oben → Lengenwanger Mühlbach
 Mühlbach (Loisach) – sechs Zuflüsse der Loisach in Oberbayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Loisach, Eschenlohe), rechter Zufluss in Eschenlohe, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mühlbach (Loisach, Hagen), linker Zufluss bei Hagen, Gemeinde Riegsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mühlbach (Loisach, Schwaiganger), rechter Zufluss bei Schwaiganger, Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mühlbach (Loisach, Schlehdorf), rechter Zufluss bei Unterau, Gemeinde Schlehdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Mühlbach (Loisach, Benediktbeuern), rechter Zufluss im Gebiet der Gemeinde Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Zellwieser Mühlbach, rechter Zufluss vor dem Boschhof der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Mühlbach (Lonka), rechter Seitenbach der Lonka, Gemeinde Mariapfarr, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Mühlbach (Main) – drei Seitenarme und sieben Zuflüsse des Mains, in Bayern und Hessen; siehe Liste der Nebenflüsse des Mains; flussabwärts:
 Kulmbacher Mühlbach, linker Seitenarm in Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Burgkunstadter Mühlbach, rechter Seitenarm bei Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Mühlbach (Michelau), rechter Seitenarm durch Michelau in Oberfranken, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Oberhaider Mühlbach, rechter Zufluss bei Staffelbach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Dippacher Mühlbach, linker Zufluss bei Dippach am Main, Landkreis Haßberge, Bayern
 Stettfelder Mühlbach, rechter Zufluss bei Stettfeld, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hausener Mühlbach, rechter Zufluss bei Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Repperndorfer Mühlbach, rechter Zufluss in Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Mühlbach oder Ziegelbach (Main), linker Zufluss bei Halsbach (Lohr am Main), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Enkheimer Mühlbach, rechter Zufluss in der kreisfreien Stadt Frankfurt, Hessen
 Mühlbach (Mangfall) – je ein Seitenkanal und Zufluss der Mangfall im Landkreis Rosenheim, Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Mangfall), linker Seitenkanal der Mangfall bei Hammer, Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Mühlbach (alter Name) oder Goldbach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall bei Pullach, Stadt Kolbermoor, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wolfsbronner Mühlbach, rechter Zufluss des Meinheimer Mühlbachs bei Meinheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Mühlbach (Merkenfritzerbach), Quellbach des Merkenfritzerbachs bei Gedern im Wetteraukreis, Hessen
 Mühlbach (Merzenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Merzenbachs (zum Neckar) bis nach Dörnach, Gemeinde Pliezhausen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Metter), linker Nebenarm der Metter bei Horrheim (Vaihingen an der Enz), Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Moosgraben) – siehe unten → Zangberger Mühlbach
 Mühlbach, Name des Oberlaufs des Moserbachls, linker Zufluss der Enns bei Lehen, Gemeinde Haus, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mühlbach (Mühlbach) – siehe oben → Böhringer Mühlbach
 Mühlbach (Mulde), rechter Zufluss der Mulde bei Dehnitz (Wurzen), Landkreis Leipzig, Sachsen
 Mühlbach (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Kendlbruck, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Mühlbach oder Sebeș (Fluss), linker Zufluss des Mureș bei Oarda (Alba Iulia), Region Siebenbürgen, Rumänien
 Mühlbach (Mürz), rechter Seitenarm der Mürz bei Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Peitinger Mühlbach, linker Oberlauf des Mühlbach (Lech, Herzogsägmühle) (zum Lech bei Herzogsägmühle) bis nach Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Mühlbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold in Ebhausen, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Altdorfer Mühlbach, mit Oberlauf Franzosengraben, linker Zufluss des Nasenbachs (zum Inn) bei Edmühle, Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlbach (Nassach) – siehe oben → Hellinger Mühlbach
 Mühlbach (Nebel) (Mühlenbach), Kanal-Abzweig vom Teuchelbach und Zuleitung zur Nebel bei und in Güstrow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlbach (Neckar) – neun Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg, siehe auch Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Mühlbach (Neckar, Schwenningen), rechter Zufluss gegenüber dem Flugplatz Schwenningen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Mühlbach (Neckar, Mühlheim am Bach), rechter Zufluss bei der Unteren Mühle von Mühlheim am Bach, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil
 Mühlbach (Neckar, Starzach), linker Teilungsarm vor Sulzau, Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen
 Mühlbach (Neckar, Tübingen), rechter Zufluss des Nebenzweigs Flutgraben in Tübingen, Landkreis Tübingen
 Mühlbach (Neckar, Brühl), linker Zufluss in Brühl, Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen
 Mühlbach oder Beutenmühlebach, rechter Zufluss zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim, Landkreis Ludwigsburg
 Mühlbach (Neckar, Kirchheim am Neckar), linker Zufluss in Kirchheim am Neckar, Landkreis Ludwigsburg
 Mühlbach (Neckar, Untereisesheim), linker Zufluss bei Untereisesheim, Landkreis Heilbronn
 Mühlbach (Neckar, Neckarmühlbach), linker Zufluss bei Neckarmühlbach, Gemeinde Haßmersheim, Neckar-Odenwald-Kreis
 Mühlbach (Niklasgraben), rechter Zufluss des Niklasgrabens am Portzteich
 Mühlbach (Obere Argen), am Oberlauf Krebsbach, rechter Zufluss der Oberen Argen bei Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlbach oder Großer Bach, deutsche Namen der Luha, rechter Zufluss der Oder bei Jeseník nad Odrou, Bezirk Nový Jičín, Tschechien
 Wolkeringer Mühlbach, linker Zufluss der Pfatter in Köfering, Landkreis Regensburg, Bayern
 Mühlbach (Poldlbach), rechter Zufluss des Poldlbaches bei Steinberg, Gemeinde Ligist, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mühlbach (Pöllauer Safen), rechter Seitenarm der Pöllauer Safen bei Rieglhöf, Gemeinde Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlbach (Prühlbach), rechter Oberlauf des Prühlbachs (linker Oberlauf der Scheine, linker Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) bis Prühl, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm bei Willwerath (Weinsheim), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Seenheimer Mühlbach, linker Zufluss der Rannach vor Wiebelsheim, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlbach (Raab, Kirchberg), linker Zufluss der Raab bei Fladnitz im Raabtal, Gemeinde Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mühlbach (Raab, Sankt Margarethen), rechter Zufluss der Raab bei Mühlbach, Gemeinde Sankt Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mühlbach (Rantenbach), linker Zufluss des Rantenbaches zwischen Krakaudorf und Krakauhintermühlen, Gemeinde Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Mühlbach (Rednitz), linker Zufluss des linken Arms der Rednitz nach Oberheckenhofen, Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern
 Mühlbach (Regen) – zwei Zuflüsse des Regen in der Oberpfalz, Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Regen, Staning), linker Zufluss bei Staning, Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Mühlbach (Regen, Heilinghausen), linker Zufluss in Heilinghausen (Markt Regenstauf), Landkreis Regensburg
 Mühlbach (Reinbach), rechter Zufluss des Reinbachs in Oberreinbach, Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, der in den Etzelbach (Högenbach) entwässert
 Oberer Mühlbach oder Klotzbach, linker Zufluss der Rems bei Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eherieder Mühlbach, rechter Zufluss des Repperndorfer Mühlbachs (zum Main) in Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Mühlbach (Reschbach), linker Zufluss des Reschbachs (zur Wolfsteiner Ohe) im Reschbachsee bei Kreuzberg, Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Mühlbach (Reutibach), linker Zufluss des Stehenbachs in Unterstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Rhein) – fünf Zuflüsse des Rheins; flussabwärts:
 Obertorer Mühlbach, linker Zufluss des Alpenrheins bei Chur, Region Plessur, Kanton Graubünden
 Untertorer Mühlbach, linker Zufluss des Alpenrheins bei Chur, Region Plessur, Kanton Graubünden
 Gölderner Mühlbach, rechter Zufluss des Seerheins bei Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Rhein, Scherzheim), rechter Zufluss des Oberrheins im Mündungsbereich der Rench nahe Scherzheim, Stadt Lichtenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; mit Abschnittsnamensfolge Plauelbach → Diersheimer Mühlbach → Harschgrünerbach → Mühlbach
 Mühlbach (Rhein, Hubertusburg), rechter Zufluss des Mittelrheins bei Hubertusburg (Leutesdorf), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Rheinniederungskanal) – siehe oben ~Acherner Mühlbach
 Mühlbach (Riedbach), linker Quellbach des Riedbachs (Dorfbach; zur Schutter) bei Niederschopfheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Rienz), linker Zufluss im Unterlauf der Ahr, Südtirol
 Mühlbach (Riß) oder Aßmannshardter Mühlbach, linker Zufluss der Riß bei Langenschemmern, Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Rodach, Bad Rodach), im Unterlauf auch Riethmüllersgraben, linker Zufluss der Rodach (zur Itz) beim Schweighof, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Mühlbach (Rodach, Marktrodach), linker Nebenlauf der Rodach (zum Main) durch Ober- und Unterrodach, Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Mühlbach (Rosenbach), am Unterlauf auch Kleinfalzermühlbach, vielleicht auch Erlbach, linker Oberlauf des danach zunächst Erlbach genannten Rosenbachs (zur Vils) bis etwa Prangershof, Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Mühlbach, Oberlaufname der Rotach (zum Bodensee) bis in Wilhelmsdorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Rotach), rechter Hauptstrang-Oberlauf der dann zunächst Rothach genannten Rotach (zur Bregenzer Ach) bis gegenüber Moos, Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Mühlbach (Ruetz), rechter Zufluss der Ruetz nahe Mieders, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Mühlbach (Rur), rechter Zufluss der Rur in der Eifel in Abenden, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mühlbach (Saalach) – zwei Zuflüsse der Saalach in Bayern und im Land Salzburg
 Käferheimer Mühlbach, rechter Seitenbach der Saalach bei Kleßheim (Wals-Siezenheim), Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Freilassinger Mühlbach, linker Seitenbach der Saalach bei Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mühlbach (Saggaubach), rechter Zufluss des Saggaubaches bei Hörmsdorfer Kolonie, Gemeinde Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mühlbach (Salzach) – drei Zuflüsse der Salzach im Land Salzburg; flussabwärts:
 Mühlbach (Salzach, Bramberg), linker Zufluss vom Wildkogel bei Mühlbach im Pinzgau, Gemeinde Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Mühlbach (Salzach, Niedernsill), rechter Zufluss bei Niedernsill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Mühlbach (Salzach, Mitterberghütten), linker Zufluss bei Mitterberghütten, Stadt Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Mühlbach, unterster Lauf des Sasbachs und rechter Zufluss der dort Rheinseitengraben genannten Acher bei Söllingen, Gemeinde Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Saßbach, Mettersdorf), linker Zufluss des Saßbaches bei Zehensdorf, Gemeinde Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mühlbach (Saßbach, Mureck), rechter Zufluss des Saßbaches bei Unterhart, Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mühlbach (Selz), rechter Zufluss des Saulheimer Bachs bei Obersaulheim (Saulheim), Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Schirningbach), linker Zufluss des Schirningbaches bei Gratwein, Gemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mühlbach (Schmidbach), rechter Zufluss des Schmidbach (Bottwar) bei Schmidhausen, Stadt Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Schmiedbach), linker Oberlauf des Schmiedbach (Kocher) bis zur Gipsmühle in Gailenkirchen (Schwäbisch Hall), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter bei Hammel, Stadt Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern
 Mühlbach (Schussen) oder Mühlbächle, rechter Zufluss der Schussen, durch Ettenkirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Schwabach) – zwei Zuflüsse der Schwabach in Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach, Unterlaufname des Aubachs, linker Zufluss bei der Weidenmühle, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim
 Mühlbach (Schwabach), linker Zufluss bei Forth, Markt Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Mühlbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) gegenüber Ochenbruck, Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Mühlbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs nahe Groß-Gerau, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Mühlbach, linker Zufluss des Schwarzen Regen bei Oleumhütte, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Badener Mühlbach, Kanal im Einzugsgebiet der Schwechat, Niederösterreich
 Mettensdorfer Mühlbach, linker Zufluss der des Mündungsarms Schwemmnaarn der Naarn bei Mettensdorf, Gemeinde Baumgartenberg, Bezirk Perg, Niederösterreich
 Mühlbach (Selbbach), später Alting (Selbbach), linker Zufluss aus Tschechien zum Selbbach in Nordbayern
 Mühlbach (Seebach) – siehe unten → Steinsfelder Mühlbach
 Mühlbach (Seseke) (Heerener Mühlbach), linker Zufluss der Seseke bei Heeren-Werve (Kamen), Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Mühlbach, auch Mühltaler Bach oder Viggarbach, rechter Zufluss der Sill bei Ellbögen, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Mühlbach (Södingbach), linker Zufluss des Södingbaches bei Neudorf bei Sankt Johann ob Hohenburg, Gemeinde Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mühlbach (Spiegelbach), rechter Mühlkanal des Spiegelbachs (zum Michelsbach) in Bellheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Mühlbach (Stehenbach), linker Zufluss des Stehenbachs bei Bettighofen, Gemeinde Unterstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Steinach) – zwei Zuflüsse der Steinach (zum Main) im Gemeindegebiet von Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern; flussabwärts:
 Abersfelder Mühlbach, linker Oberlauf bis Marktsteinach
 Hausener Mühlbach, rechter Zufluss in Schonungen selbst
 Mühlbach, Abschnittsname der Steindöbra (Fluss) in Klingenthal, Vogtlandkreis, Sachsen
 Mühlbach (Steinsfelder Mühlbach) – siehe oben → Eschenauer Mühlbach
 Mühlbach (St. Georgener Bach), rechter Zufluss des St. Georgener Baches bei Kathal, Gemeinde Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Mühlbach (Stockacher Aach) oder Mühlbächlein oder Eschbach, rechter Zufluss der Stockacher Aach nach Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Stockerwasser), linker Zufluss des Stockerwassers (zum Lech) bei Oberndorf am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern; rechter Abzweig des Riedgrabens  im Oberen Ried der Gemeinde
 Mühlbach (Sulm), linker Zufluss der Sulm bei Wagna, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rödenweiler Mühlbach, rechter Zufluss der Sulzach bei Rödenweiler (Feuchtwangen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlbach, deutscher Oberlaufname der Świdna, Polen und Tschechien
 Mühlbach (Talfer), linker Seitenbach und ehemaliger Mühlkanal der Talfer in Bozen, Südtirol, Italien
 Mühlbach (Tamischbach), linker Zufluss des Tamischbaches bei Erb, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mühlbach (Tauber), rechter Nebenlauf der Tauber in Röttingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Mühlbach (Taugl), linker Seitenbach der Taugl in der Gemeinde Hintersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Mühlbach (Thalach), rechter Nebenlauf der Thalach bis Großhöbing, Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Mühlbach (Thierbach) – siehe unten → Sonderhofener Mühlbach
 Mühlbach (Tiroler Achen), linker Zufluss der Tiroler Achen bei Landerhausen, Gemeinde Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mühlbach (Toberbach), linker Zufluss des Toberbaches bei Hart, Gemeinde Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mühlbach (Traun) – vier Mühlbäche neben der Traun (zur Alz) im Landkreis Traunstein, Bayern; flussabwärts nach Rücklauf:
 Aiginger Mühlbach, linker Mühlkanal bei Aiging, Gemeinde Nußdorf
 Kaltenbacher Mühlbach, rechter Mühlkanal bei Kaltenbach, Stadt Traunstein
 Mühlbach (Traun, Hörpolding), linker Mühlkanal bis Hörpolding, Stadt Traunreut
 Steiner Mühlbach, rechter Mühlkanal bis Stein an der Traun, Stadt Traunreut
 Welser Mühlbach, links der, von und in die (österreichische) Traun in der Welser Heide, Oberösterreich
 Mühlbach, Oberlaufname des Trutenbachs, rechter Zufluss der Jagst in Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Umlach), linker Zufluss der Umlach bei Ampfelbronn, Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Untere Argen), rechter Zufluss der Unteren Argen bei Merazhofen, Stadtteil Gebrazhofen, Leutkirch, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlbach (Untere Bära), linker Zufluss der Unteren Bära in Wehingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Mühlbach, Mittellaufname des Weißbachs (zum Rhaner Bach, zur Schwarzach, zur Naab) bis zur Birkmühle, Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern; Abschnittsnamensfolge Aigenbach → Mühlbach →Weißbach
 Mühlbach (Waginger See) – siehe unten → Tachinger Mühlbach
 Mühlbach (Werksbach), rechter Zufluss des Werksbaches bei Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlbach (Wern) – siehe unten → Riedener Mühlbach
 Mühlbach (Wertach) – vier Zuflüsse der Wertach in Schwaben, Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Wertach, Kaufbeuren), linker Nebenlauf in Kaufbeuren, kreisfreie Stadt
 Mühlbach (Wertach, Türkheim), rechter Nebenlauf in Türkheim, Landkreis Unterallgäu
 Mühlbach (Wertach, Ettringen), linker Nebenlauf in Ettringen, Landkreis Unterallgäu
 Mühlbach (Wertach, Pfersee), linker Zufluss in Pfersee, kreisfreie Stadt Augsburg
 Mühlbach (Weid), linker Zufluss der Weid bei Dippach (Tann (Rhön)), Landkreis Fulda, Hessen
 Mühlbach (Weidenbach), linker Zufluss des Weidenbachs nach Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-WÜrttemberg
 Mühlbach (Weismain), rechter Zufluss der Weismain in Weismain und linker Abzweig der Krassach
 Mühlbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regen bei Lohberghütte, Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Mühlbach (Wildbach), linker Zufluss des Wildbaches bei Laßnitz, Gemeinde Frauental an der Laßnitz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mühlbach (St. Gilgen), im untersten Abschnitt Oppenauerbach, Zufluss in den Wolfgangsee in Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Mühlbach (Wörnitz) – sechs Zuflüsse der Wörnitz in Bayern; siehe auch Liste der Zuflüsse der Wörnitz; flussabwärts:
 Waldhausener Mühlbach (Oberlauf Arzbacher Mühlbach), rechter Zufluss bei Zumhaus (Feuchtwangen), Landkreis Ansbach
 Lentersheimer Mühlbach, linker Zufluss bei Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach
 Mühlbach (Wörnitz, Hainsfarth), linker Zufluss bei Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries
 Mühlbach (Wörnitz, Munningen), rechter Zufluss bei Munningen, Landkreis Donau-Ries
 Mühlbach (Wörnitz, Riedlingen), rechter Zufluss in Riedlingen (Donauwörth), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Mühlbach (Wörthbach) – zwei Zuflüsse des Wörthbachs im Landkreis Ostallgäu, Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Wörthbach, Blöcktach), linker Nebenstrang-Oberlauf bis Blöcktach, Gemeinde Friesenried
 Röhrwanger Mühlbach, linker Zufluss in Eggenthal
 Mühlbach (Wurzacher Ach) – siehe unten → Wengener Mühlbach
 Mühlbach (Wutach), im Oberlauf Kommenbach, linker Zufluss der Wutach in Grimmelshofen, Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Süden Baden-Württemberg
 Mühlbach (Zenn), linker Nebengraben der Zenn von Buch bis Fröschendorf, beide Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlbach (Zipser Mühlbach), rechter Zufluss des Zipser Mühlbachs in Zips, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Mühlbach (Zottbach) – jeweils ein Zufluss und Nebenkanal des Zottbachs im Stadtgebiet von Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern; flussabwärts:
 Mühlbach (Zottbach, nach Hagenmühle), linker Zufluss nach der Hagenmühle
 Mühlbach (Zottbach, nach Schafbruck), rechter Nebenkanal zwischen Schafbruck und der Kernstadt selbst
 Mühlbach (Zusam) – siehe oben → Hohenreicher Mühlbach
 Mühlbach (Zwergwörnitz), im Unterlauf auch Haugenbach, rechter Zufluss der hier noch Schönbach genannten Zwergwörnitz (zur Wörnitz) bei Riegelbach, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Mühlbach Nord, rechter Zufluss der Elz bei Riegel am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Mühlbach Süd, linker Zufluss zum Brettenbach in Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg und rechter Abzweig der Elz
 Natternberger Mühlbach – siehe oben → Mühlbach (Donau)
 Obbacher Mühlbach, rechter Oberlauf des Euerbachs (linker Oberlauf des Biegenbachs zur Wern) bis vor Euerbach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Oberer Mühlbach (Heglauer Mühlbach), unterster Namensabschnitt des linken Oberlaufs des Heglauer Mühlbachs von etwa dem Dürrnhof bis Heglau, beide Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Riedener Mühlbach, linker Zufluss der Wern nach Mühlhausen, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Roßtaler Mühlbach, rechter Zufluss der Bibert in Weinzierlein, Stadt Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Serrfelder Mühlbach – siehe oben → Mühlbach (Baunach)
 Siemauer Mühlbach oder Siemauer Bach, linker Zufluss der Itz bei Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern
 Sonderhofener Mühlbach, linker Zufluss des Thierbachs (zum Main) nach Bolzhausen, Gemeinde Sonderhofen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Steiner Mühlbach – siehe oben → Mühlbach (Traun)
 Steinsfelder Mühlbach, am Unterlauf auch Schwappach, linker Zufluss des Seebachs (zum Main bei Gädheim) nahe Wonfurt, Landkreis Haßberge, Bayern
 Stöckacher Mühlbach – siehe oben → Mühlbach (Baunach)
 Tachinger Mühlbach, westlicher Zufluss des Tachinger Sees (zum Waginger See, zur Götzinger Achen) bei Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterholzer Mühlbach, linker Zufluss der Hengersberger Ohe im Winzerer Letten bei Markt Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Wengener Mühlbach, linker Zufluss der Wurzacher Ach im Wurzacher Ried bei Bad Wurzach, Landkreis Ravebsnirg, Baden-Württemberg
 Wennigser Mühlbach, linker Quellbach der Ihme bei Evestorf, Gemeinde Wennigsen, Region Hannover, Niedersachsen
 Ybbser Mühlbach – siehe oben → Mühlbach (Donau)
 Mühlbach (Ybbs), linker Zufluss der Ybbs in Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Zangberger Mühlbach, linker Zufluss des Moosgrabens (zur hier noch Schandegraben genannten Schandel, zur Isen) bei Moos, Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zellwieser Mühlbach – siehe oben → Mühlbach (Loisach)

Siehe auch:
 Heckenmühlbach
 Moosmühlbach
 Mühlbacher
 Mühlbachl
 Mühlbächle
 Mühlebach
 Mühlenbach
 Mühlenfließ (Begriffsklärung)
 Mühlgraben
 Mühlhaldebach
 Mühlkanal
 Mühlibach
 Mühltal (Begriffsklärung)
 Mühltalbach
 Mülbach (Begriffsklärung)
 Mülibach
 Müllenbach
 Weihermühlbach